Bodybag bezeichnet: 
 einen Leichensack
 eine spezielle Art von Tasche, siehe Bodybag (Tasche)
 ein Hilfsmittel im Bondage, siehe Bodybag (BDSM)

Siehe auch: 
 Body Bags